Arkadi (griechisch ) steht für:

 Arkadi (Gemeindebezirk), Gemeindebezirk der Gemeinde Rethymno, Insel und Region Kreta, Griechenland
 Arkadi (Archanes-Asterousia), Ort in der Gemeinde Archanes-Asterousia, Insel und Region Kreta, Griechenland
 Kloster Arkadi, Kloster auf Kreta, Griechenland

Siehe auch:
 Arkadius